Стяга́йло — українське прізвище.

Відомі носії 

 Дмитро Стягайло — полковник Війська Запорозького, Бугогардівська паланка.
 Іван Стягайло — кошовий отаман Війська Запорозького Низового у 1680—1681 роках.